«Fire» (Fuego) puede referirse a:

Acrónimo 
 FIRE (Flight Investigation of the Reentry Environment), proyecto de la NASA de principios de los años 1960.

Música

Álbumes 
 Fire (1974), álbum de Ohio Players.
 Fire (1996), álbum de Hedningarna.
 Fire (2003), álbum de Electric Six.
 Fires (2005), álbum de Nerina Pallot.
 The Fire (2010), álbum de Senses Fail.
 Fire (n/d), álbum de Izzi Stradlin.
 Fire (Wild Orchid album) (n/d), álbum de Wild Orquid.
 Fire EP (2017), álbum de Wednesday.

Canciones 
 «Fire» (1967), canción del guitarrista estadounidense Jimi Hendrix.
 «Fire» (1981), canción de la banda irlandesa U2.
 «Fire» (1987), canción de Bruce Springsteen.
 «Fire» (1998), canción de «Des'ree» de su álbum de estudio Supernatural.
«Fire» (2005), canción de la cantante de música cristiana Krystal Meyers.
 «Fire» (2009), canción de la banda inglesa Kasabian.
 «Fire» (2010), canción de Camp Rock 2: The Final Jam.
«Fire» (2016), canción del grupo musical surcoreano BTS.

Cine y literatura 
 Fire, película de Deepa Mehta, sobre el amor entre dos mujeres.
 Fire, novela de ficción y fantasía de la autora Kristin Cashore.
 Fire, obra de teatro de Ernita Lascelles estrenada en 1931.

Personajes 
 Fire, personaje ficticio de origen brasileño en los cómics de DC.
 Fire, personaje principal de la novela Fire, de Kristin Cashore.

hr:Vatra (razdvojba)